ou U-109 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et Seconde Guerre mondiale :
 L'Unterseeboot 109, un sous-marin de Type U 93, a été construit en 1917 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale avant de couler en 1918.
 Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé un autre sous-marin avec un nom similaire:
 SM UB-109, un sous-marin de Type UB III lancé en 1917 et qui a coulé en 1918
 L'Unterseeboot 109 a été construit en 1940 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale avant d'être coulé en 1943.

Le , le sous-marin allemand le U-109 a torpillé le navire La Paz au large de Cocoa Beach. L'équipage a réussi à rejoindre la plage avec l'aide de remorqueurs.

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1940